|-
| 173701 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173702 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173703 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173704 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173705 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173706 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173707 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173708 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173709 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173710 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173711 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173712 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173713 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173714 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173715 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173716 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173717 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173718 - ||  || 27 august 2001 ||  || 
|-
| 173719 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173720 - ||  || 23 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173721 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173722 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173723 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173724 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173725 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173726 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173727 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173728 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173729 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173730 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173731 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173732 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173733 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173734 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173735 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173736 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173737 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173738 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173739 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173740 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173741 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173742 - ||  || 26 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173743 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173744 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173745 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173746 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173747 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173748 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173749 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173750 - ||  || 7 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173751 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 173752 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173753 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173754 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173755 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173756 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173757 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173758 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173759 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173760 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173761 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173762 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173763 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173764 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173765 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173766 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173767 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173768 - ||  || 15 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173769 - ||  || 15 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173770 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173771 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173772 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173773 - ||  || 15 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173774 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173775 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173776 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173777 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173778 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173779 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173780 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173781 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173782 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173783 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173784 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173785 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173786 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173787 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173788 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173789 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173790 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173791 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173792 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173793 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173794 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173795 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173796 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173797 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173798 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173799 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173800 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-